Ци — жанр китайської поезії
 Ци — повіт міської префектури Ханьдань, КНР

Див. також 
 Ці